Willem Glashouwer sr. (1913-1983), Nederlands predikant en voorzitter van de Evangelische Omroep
 Willem Glashouwer jr. (1944), Nederlands predikant, programmamaker, presentator en voorzitter van de internationale tak van Christenen voor Israël (zoon van bovenstaande)
 Marianne Glashouwer-van der Lugt, Nederlands omroepster bij de Evangelische Omroep (echtgenote van bovenstaande)